Mitrović est un patronyme d'origine serbe (Митровић en cyrillique), porté par :
 Aleksandar Mitrović (1994-), footballeur serbe ;
 Aleksandar Mitrović (1982-), joueur serbe de volley-ball ;
  (1937-2013), historien serbe ;
 Branislav Mitrović (1985-), joueur serbe de water-polo ;
 Dalibor Mitrović (1977-), footballeur serbe ;
 , footballeur serbe ;
 Gordana Mitrović (1996-), handballeuse serbe ;
  (1613-1659), commandeur de l'armée croate ;
 Luka Mitrović (1993-), joueur de basket-ball serbe ;
 Matej Mitrović (1993-), footballeur croate ;
 Mihajlo Mitrović (1921-), architecte serbe ;
 Milorad Mitrović (1908-1983), footballeur serbe ;
  (1990-), joueur serbo-canadien de basket-ball ;
  (1987-), footballeur serbe ;
 Ratko Mitrović (1913-1941), héros national yougoslave ;
  (1979-), footballeur bosniaque ;
 Sanja Mitrović (1986-), joueuse serbe de volley-ball ;
 Sanja Mitrović, artiste serbe ;
  (1984-), footballeur australien ;
 Stefan Mitrović (1990-), footballeur serbe ;
 Stefan Mitrović (1988-), joueur de water-polo serbe ;
  (1984-), joueur serbe de hand-ball ;
  (1921-2005), réalisateur yougoslave ;
 Zvezdan Mitrović (1970-), entraîneur monténégrin de basket-ball.

De plus :
 la Maison Mitrović à Avala est un bien culturel serbe ;
 la Maison Mitrović à Grocka est un bien culturel serbe ;
 Ratko Mitrović Beograd est une entreprise serbe de construction.

Voir aussi